Bakerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bakerville (Arizona), im Cochise County
 Bakerville (Colorado), im Clear Creek County
 Bakerville (Jefferson County, Illinois)
 Bakerville (Logan County, Illinois)
 Bakerville (Missouri), im Pemiscot County
 Bakerville (Tennessee), im Humphreys County
 Bakerville (Wisconsin), im Wood County

Sonstiges:
 Spitzname des Produktionszentrums bei Formel 1 Rennen im Rahmen von F1 Digital+ (1996–2002)